135-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

 135-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 135-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.
 135-я мотострелковая дивизия — сформирована в 1960 году.
 135-я истребительная авиационная дивизия — расформирование дивизии вероятно произошло из-за организационно-штатных мероприятий.
 135-я смешанная авиационная дивизия — переименование авиационной дивизии происходило как правило в связи с тем, что название приводилось в соответствие с тем типом самолётов, которым была вооружена дивизия.